Anufo peut désigner :
 les Anufo, un peuple du Ghana ;
 l’anufo, une langue kwa.